Cachrys papillaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Cachrys papillaris ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
papillaris